Manon „Mani” Cooper (ur. 6 czerwca 2003 w Kettering) – brytyjska kombinatorka norweska, startująca również w zawodach skoków narciarskich. Reprezentantka austriackiego klubu SV Innsbruck Bergisel. Uczestniczka zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży (2020) oraz mistrzostw świata juniorów (2020, 2021). Rekordzistka Wielkiej Brytanii w długości skoku narciarskiego kobiet.

Przebieg kariery 
Po raz pierwszy styczność ze skokami narciarskimi Cooper miała w 2012 roku podczas konkursu w Innsbrucku w ramach 60. Turnieju Czterech Skoczni. Krótko później jej rodzina przeprowadziła się do Innsbrucku, gdzie w wieku dziesięciu lat zaczęła trenować w klubie SV Innsbruck Bergisel, skupiając się głównie na kombinacji norweskiej. Wkrótce później otrzymała ofertę dołączenia do Tyrolskiego Związku Narciarskiego, co dało jej możliwość udziału w oficjalnych zawodach organizowanych przez austriacki związek – w swoim pierwszym konkursie wystartowała w wieku 12 lat. Od 2018 uczęszcza do gimnazjum sportowego w Stams.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych w kombinacji norweskiej rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutowała w styczniu 2019 w Trondheim, zajmując 6. i 5. lokatę w zawodach Youth Cup. W marcu 2019 w Chaux-Neuve po raz pierwszy wzięła też udział w Alpen Cupie, zajmując 13. lokatę (Gundersen HS60/5 km). W ten sam weekend w tym samym miejscu zadebiutowała też w cyklu Alpen Cup w skokach narciarskich, plasując się na 37. miejscu.

W październiku 2019 zadebiutowała w konkursie FIS Cup w skokach narciarskich, zajmując 28. miejsce w Villach. W grudniu 2019 po raz pierwszy punktowała w Alpen Cupie w skokach narciarskich, plasując się w Seefeld na 29. pozycji. W styczniu 2020 wzięła udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2020 – w rywalizacji kombinatorek norweskich była 19. (Gundersen HS90/4 km). W lutym 2020 w Knyken dwukrotnie stała na podium słabo obsadzonych (w obu konkursach startowało pięć zawodniczek) zawodów FIS Youth Cup w kombinacji norweskiej (Gundersen HS75/3 km) w starszej kategorii wiekowej (zawodniczki urodzone w latach 2002–2004), zajmując 2. i 3. lokatę. W tym samym miesiącu w Eisenerz zadebiutowała w Pucharze Kontynentalnym w kombinacji norweskiej – w pierwszym konkursie (start masowy 5 km/HS109) została zdyskwalifikowana, a w drugim (Gundersen HS109/5 km) zdobyła pierwsze punkty tego cyklu, plasując się na 25. lokacie. W marcu 2020 w Oberwiesenthal wzięła udział w mistrzostwach świata juniorów – zajęła 32. pozycję w rywalizacji kombinatorek norweskich (Gundersen HS105/5 km), a do konkursu skoczkiń narciarskich nie przystąpiła, mimo wcześniejszego zgłoszenia się do udziału w tych zmaganiach.

W styczniu 2021 w Eisenerz po raz drugi w karierze zdobyła punkty Pucharu Kontynentalnego w kombinacji norweskiej, zajmując 29. lokatę (Gundersen HS109/5 km). W lutym 2021 w Lahti wystąpiła ma mistrzostwach świata juniorów, plasując się na 29. pozycji w rywalizacji indywidualnej (Gundersen HS100/5 km). Później w tym samym miesiącu zajęła 2. lokatę w mistrzostwach Austrii juniorów w kombinacji norweskiej (Gundersen HS109/5 km).

W sierpniu 2022 roku ogłosiła zakończenie kariery.

Kombinacja norweska

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowe igrzyska olimpijskie młodzieży

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Alpen Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Alpen Cup

Youth Cup II

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Youth Cup II

Skoki narciarskie

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Alpen Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Alpen Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Brytyjscy narciarze
Brytyjscy kombinatorzy norwescy
Skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2003